«Condemnation» () — песня британской группы Depeche Mode, третий сингл из их восьмого студийного альбома Songs of Faith and Devotion, 29-й в дискографии группы. Вышел 13 сентября 1993 года (в США — 14 сентября). Занимал девятую строчку в британском национальном сингл-чарте.

О песне 
«Condemnation» — это госпел-песня в ро́ковом оформлении. «Paris Mix» — это версия с дополнительным женским бэк-вокалом и с несколько другой схемой ударных. Дейв Гаан хотел чтобы песня стала первым синглом с Songs of Faith and Devotion, но было принято другое решение.

В качестве би-сайдов использованы ремиксы песен «Death’s Door» и «Rush», а также некоторые «живые» треки, записанные во время Devotional Tour в Милане, Италия. «Death’s Door» в 1991 году была включена в саундтрек фильма «Когда наступит конец света». Оригинальная версия этой песни была записана Мартином Гором и Аланом Уайлдером по завершении тура в поддержку альбома Violator, и до сих пор доступна только на CD саундтрека. Версии «Nitrate Mix» и «Amylnitrate Mix — Instrumental» песни «Rush» — это одно и то же.

Музыкальное видео 
Видеоклип на «Condemnation» снял режиссёр Антон Корбейн. По неизвестным причинам, клип не появился на сборнике The Videos 86>98 в 1998 году, где был заменён «живой» версией с Devotional. Оригинальное видео появилось лишь в 2002 году на переиздании The Videos 86>98, получившем название Videos 86>98 +. Оба видео появляются на DVD-переиздании Devotional 2004 года. В переиздании «Condemnation (Live)» была отредактирована таким образом, чтобы различаться с версией, присутствующей на оригинальном релизе Devotional.

Списки композиций

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 
 
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Песни, спродюсированные Фладом
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном
Песни, написанные Мартином Гором